Eacles barnesi  — вид крупных ночных бабочек рода Eacles из семейства павлиноглазок подсемейства Ceratocampinae, обитает в Южной Америке.

Ареал 
Обитает в Южной Америке, включая Французскую Гвинею, Бразилию и Перу.

Местообитание 
Влажные тропические леса (сельва) и саванна на высоте от 100 до 1000 м над уровнем моря.

Ссылки 
 Eacles barnesi на сайте BOLD 
 Eacles barnesi на сайте Colombian insects 
 Фотографии Eacles barnesi 
 Фотографии Eacles barnesi 

Ceratocampinae
Насекомые Южной Америки
Животные, описанные в 1905 году